Cantallops, municipi de l'Alt Empordà.
 Cantallops (Alt Penedès), poble entre els municipis d'Avinyonet del Penedès i Subirats.
 Veïnat de Cantallops, veïnat del municipi de Llagostera.
 Cantallops, territori de Senterada, al Pallars Jussà.
 Cantallops (organista), músic i compositor català.